Stülpner ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Stülpner (* 1973), deutsche Sängerin und Fotografin, siehe Lula (Sängerin)
 Karl Stülpner (1762–1841), erzgebirgischer Volksheld
 Max Stülpner (1882–1959), deutscher Politiker (NSDAP)

Stülpner steht außerdem für:
 (13816) Stülpner, ein Hauptgürtelasteroid

Siehe auch:
 Stülpner-Legende